Diergardt ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Diergardt (1795–1869), deutscher Industrieller
 Johannes von Diergardt (1859–1934), rheinischer Adeliger und Sammler frühmittelalterlicher Kunst
 Volker Diergardt (* 1958), deutscher Fußballspieler

Diergardt ist weiterhin der Name von
 Zeche Diergardt, einer Zeche in Duisburg

Siehe auch: Diergaardt